Giuseppe Millico – cantante italiano
 Vincenzo Millico – calciatore italiano